L'État du Rajasthan est formé de 33 districts.
La liste des districts est la suivante:

Liste des districts

Références

Liens internes 
 Liste des districts de l'Inde
 Liste des divisions de l'Inde

Liste en rapport avec l'Inde